Miejscowości w USA:
 Forestdale – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Forestdale – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable